Glasberg ist:
 ein Motiv, das in der Volksüberlieferung vorkommt, siehe Glasberg

der Ortsname vom
 Glasberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Glasberg (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Glasberg (Zwiesel), Ortsteil der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Sklená (Glasberg), Ortsteil der tschechischen Stadt Kraslice (früher Graslitz)

der Bergname von
 Glasberg (Fichtelgebirge) (628 m), Berg im Fichtelgebirge bei Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Glasberg (Linsengericht) (476 m), Berg im Spessart bei Linsengericht im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Glasberg (Pfälzerwald) (416,7 m), Berg bei Pirmasens am Südwestrand des Mittleren Pfälzerwalds, einem Teil des Pfälzerwalds, Rheinland-Pfalz
 Glasberg (Mömbris) (334 m), Berg im Vorspessart bei Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Glasberg (Darmstadt) (206,1 m), Berg in Hessen
 Glasberg (Sarlhusen) (64,2 m), Berg bei Sarlhusen im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

Glasberg ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Glasberg (1966–2016), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Glasbergen
 Glasberger
 Glaserberg
 Glasersberg
 Glassberg
 Glass Mountain
 Glass Mountains
 Gläserberg 
 Der gläserne Berg